9. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 29. маја до 13. јуна 1954. год. које је уједно било и зонски турнир 4. зоне. Победу је однео Артур Бисгајер.

Као резултат ове победе, Артур Бисгајер и Лари Еванс су се квалификовали за међузонски турнир 1955. у Гетеборгу, у Шведској. Семи Решевски је такође имао право да игра, али су и Решевски и Еванс одбили да учествују како би уместо тога играли на Отвореном првенству САД у шаху, и нису замењени.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Спорт у Њујорку
Шах у 1954.